Municipio de Bourbon puede hacer referencia a las siguientes localidades de Estados Unidos:

Municipio de Bourbon, en el Estado de Illinois;
Municipio de Bourbon, en el Estado de Indiana;
Municipio de Bourbon, en el condado de Boone, Misuri;
Municipio de Bourbon, en el condado de Callaway, Misuri;
Municipio de Bourbon, en el condado de Knox, Misuri.